Georges Gastaud, né le , est un professeur de philosophie, syndicaliste enseignant et militant communiste français.

Il est depuis 2004 le secrétaire national du Pôle de renaissance communiste en France (PRCF), dont il dirige également le journal mensuel Initiative communiste. Il milite également pour la défense de la langue française et contre le franglais.

Biographie 
Né le , il est le fils de Raymond Gastaud, ancien résistant et maire adjoint de la ville de Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes).

Enseignant et syndicaliste 
Georges Gastaud, agrégé de l'Université, a été professeur de philosophie en classes préparatoires scientifiques au lycée Condorcet de Lens. Pendant sa carrière d'enseignant, il a milité en faveur de la création d'un pôle d'enseignement supérieur à Lens et a occupé à plusieurs reprises des responsabilités syndicales au sein du SNES. Il est à la retraite depuis le début des années 2010.

Engagement communiste

Militant du PCF, puis du PRCF 
Engagé en politique auprès du Parti communiste français, il se porte candidat sous cette étiquette à plusieurs d'élections. Influencé par les idées de Louis Althusser, il commence en 1976 à remettre en cause la ligne du PCF, lorsque celui-ci abandonne la dictature du prolétariat.

Alors qu'il est  membre du Comité fédéral du PCF du Pas-de-Calais et secrétaire de la section PCF de Lens, il est l'un des animateurs de l'opposition à la politique de réformes du parti conduite par Robert Hue. Il est notamment l'un des principaux animateurs de la Coordination Communiste. 

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, il est un des principaux acteurs, aux côtés de Léon Landini, Henri Alleg et Georges Hage, de l'unification de plusieurs groupes oppositionnels communistes (la Coordination des militants communistes (CMC) du Pas-de-Calais, le Collectif national unitaire des communistes (CNUC)), au sein de la Fédération nationale de la renaissance communiste (FNARC), qui débouche, à travers le Comité de liaison pour une convergence communiste des associations nationales (dit la « Convergence communiste »), sur la création, en 2004, du Pôle de renaissance communiste en France (PRCF). Il devient alors le secrétaire national de ce nouveau mouvement, dont il anime également le mensuel Initiative communiste et la revue théorique ÉtincelleS. 

Georges Gastaud, qui , milite pour le retour non seulement aux luttes sociales mais aussi à l'identité nationale. 

Il préconise que la France sorte de l’Union européenne — notamment parce que les projets européens remettent non seulement en cause la souveraineté nationale mais également la cohésion sociale en fragilisant les services publics —, ainsi que des institutions financières internationales et de l’OTAN.

Philosophe marxiste 
Georges Gastaud est l'auteur de divers ouvrages philosophiques d'inspiration marxiste. Ses travaux portent depuis le début des années 1980 sur la nature  du système capitaliste. Il aborde également des thèmes comme la  consécutive à de la chute de l'URSS ou ce que représente aujourd'hui un projet communiste. 

En 2015, dans Marxisme et universalisme. Classes, nations, humanité(s) (Delga), un travail de compilation rassemblant ses notes sur les sujets d'actualité qui l'ont marqué, il soutient que . Il y défend aussi la thèse selon laquelle . Le philosophe André Tosel voit dans Marxisme et universalisme le témoignage de la division qui existe en France, chez « les auteurs issus d'une tradition marxiste », entre partisans et adversaires d'un « retour au nationalisme ».

En 2016, Georges Gastaud publie chez Delga Lumières communes. Traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique, une somme en quatre tomes qui est saluée par le philosophe André Tosel.

En 2017 parait aux édition Delga un essai Le Nouveau défi léniniste

Engagement contre le 
Georges Gastaud est président de l'association COURRIEL (acronyme de « Collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique »), une association de défense de la langue française contre le tout-anglais. Il dénonce le franglais comme une manœuvre des grands groupes à l'assaut des marchés nationaux , et  propose de revenir à des termes en français, voire à des néologismes si nécessaire : , soutient-il. Il s'insurge notamment contre la multiplication des enseignes en anglais, constatant que dans sa ville (Lens), .

Accueil de ses écrits 
Se penchant sur la contribution de Georges Gastaud à l'ouvrage collectif Communisme. Quel avenir ? (Le Temps des cerises, 2002), le sociologue Georges Ubbiali y voit un exemple de l' pour laquelle l'avenir du communisme se trouve dans son passé, et conclut que .

Dans son article « L'Union européenne ou un hybride à vocation subimpériale dans le capitalisme mondialisé » paru en 2016 dans Revue française d'histoire des idées politiques, André Tosel fait le constat que  (Delga, 2015). Le même observe "Georges Gastaud s’inscrit dans la lignée française qui a voulu unir Lénine, le rationalisme matérialiste et scientifique des Lumières – de Diderot et d’Holbach jusqu’à Langevin et Laberrenne, l’humanisme démocratique révolutionnaire de Rousseau et de Robespierre" saluant en 2017 la parution du cours laïque de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique en 2016 "Les questions que ne  peut pas ne pas soulever cette recherche obligent à saluer ce travail qui indique au minimum que nous souffrons d’un manque de philosophique, de politique. La poussée des années soixante s’est affaiblie soir le choc d’une étrange hégémonie idéologique que Gastaud critique avec courage toujours et lucidité souvent". Evelyne Pieiller a propos de Le Nouveau défi Léniniste écrit "Il énonce sur quelles bases pourrait se gagner le combat contre la « pulsion de mort » portée par l’impérialisme, qui tend à en finir avec l’humanité de l’humain, sinon avec l’humanité"

Publications

Livres 
 Mondialisation capitaliste et projet communiste : cinq essais pour une renaissance, Le Temps des cerises, coll. « Essais », 1997, 299 p. .
 Lettre ouverte aux bons Français qui assassinent la France, Paris, Le Temps des cerises, 2005, 190 p. .
 Sagesse de la révolution : assagir la révolution ou révolutionner la sagesse ? (par Georges Gastaud), suivi de Devenir enfant : pour une critique du fascynisme (par Marion Gandiglio), Le Temps des cerises, 2008, 277 p.  (compte rendu de Frédéric Delorca sur le site parutions.com).
 Patriotisme et internationalisme : éléments de réflexion marxiste sur la question nationale, Comité internationaliste pour la solidarité de classe, 2010, 144 p. .
 Marxisme et Universalisme : classes, nations, humanité(s), Éditions Delga, 2015 .
 Lumières communes, cours laïque de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique, Delga, 2016 .
Tome 1 : Philosophie et matérialisme dialectique, 508 p.
Tome 2 : Une approche dia-matérialiste de la connaissance, 305 p.
Tome 3 : Sciences et matérialisme dialectique, 510 p.
Tome 4 : Pour une approche marxiste de l’homme, 496 p.
 Le nouveau défi léniniste, Éditions Delga, 2017, 141 p.

Chapitres d'ouvrages collectifs 
 « Pour une analyse révolutionnaire de la contre-révolution », dans  Bruno Drweski (dir.),  : causes, impact, prolongements, coll. « Actuel Marx confrontation », Presses universitaires de France (PUF), 1999 .
 Chapitre dans Roger Martelli (dir.), Communisme : quel avenir ?, Le Temps des cerises, 2002 .

Articles de revues 
 Lettre ouverte au physicien Gilles Cohen-Tannoudji sur la signification philosophique du rapprochement entre cosmologie et physique des particules, revue La Pensée, n° 259, .
 Tenir sa langue pour ne pas être réduit au silence, journal Bastille-République-Nations (BRN), No 44, .

Divers 
 Préface : Henri Alleg, Petite contribution au Livre noir de l'anticommunisme et de la contre-révolution, éditions du Comité internationaliste pour la solidarité de classe (CISC), 2007, 192 p., .

Notes et références

Liens externes 

 

Personnalité du Parti communiste français
Syndicaliste enseignant français
Essayiste ou théoricien marxiste
Essayiste français du XXIe siècle
Philosophe français du XXe siècle
Philosophe français du XXIe siècle
Naissance en juillet 1951
Personnalité du Pôle de renaissance communiste en France
Syndicaliste de la FSU
Syndicaliste français du XXe siècle
Syndicaliste français du XXIe siècle